Тихоненко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Тихоненко, Андрей Яковлевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Тихоненко, Валерий Алексеевич (род. 1964) — советский, российский баскетболист.
 Тихоненко, Дмитрий Максимович (1923—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Тихоненко, Иван Кондратьевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Тихоненко, Ксения Борисовна (род. 1993) — российская профессиональная баскетболистка.
 Тихоненко, Марина (род. 1971) — советская и российская конькобежка.
 Тихоненко, Томас Иосифович (1926—2014) — советский и российский вирусолог.